Bellemead ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bellemead (Georgia), im Richmond County
 Bellemead (Maryland), im Prince George’s County

Siehe auch:
 Bellemeade
 Bellmead
 Bellmeade